Финал Кубка Бельгии по футболу 2008/2009 состоялся 23 мая 2009 года. «Генк» переиграл «Мехелен» со счётом 2:0 и стал обладателем Кубка Бельгии.

Путь к финалу

Финал

Примечания

Ссылки 
 Отчёт на voetbalkrant.com

2009
Бельгия
Матчи ФК «Генк»
Матчи ФК «Мехелен»
События 23 мая
Май 2009 года
Спорт в Бельгии в 2009 году
Спортивные соревнования в Брюсселе